Wirbelwind steht für

in Wirbeln wehende oder rotierende Winde:
 Bhoot (Wind), staubiger Wirbelwind in Indien
 Gustnado, kleiner Wirbelwind, der an Böenfronten von Schauern oder Gewittern entstehen kann
 Kleintrombe („Staubteufel“)
 Wirbelwind bei einem Wirbelsturm (z. B. bei einem Tornado)

Sonstiges:
 Wirbelwind (Verein), ehemaliger Verein für Kinder- und Jugendarbeit (1994–2004)
 einen deutschen Flug-Abwehr-Panzer (SdKfz 161/3) im Zweiten Weltkrieg, siehe Flakpanzer IV#Wirbelwind
 Unternehmen Wirbelwind im 2. Weltkrieg

Siehe auch:
 Bilwis, Personifikation des Wirbelwindes in Kärnten
 Bodeneffektfahrzeug, zur Nutzung eines Wirbelwindes als Bodeneffekt 
 Chaco-Canyon-Kultur#Kin_Bineola (wörtlich „Haus des Wirbelwinds“), ein „Großhaus“ ca. 17 km vom Chaco Canyon entfernt
 Tourbillon (französisch für „Wirbelwind“), besondere Vorrichtung an Uhren